Nennbelastung bezeichnet

 in der Versorgungstechnik die Wärmeeingangsleistung von Wärmeerzeugern, siehe Nennleistung#Nennbelastung
 in Veranstaltungstechnik und Fördertechnik die Summe aus Traglast und dynamischen Kräften, siehe Traglast#Nennbelastung